Pode referir-se a um dos seguintes palácio alemães:

Castelo de Ehrenberg;
Castelo de Ehrenberg (Neckar);
Castelo de Ehrenberg (Reutte);
Castelo de Ehrenberg (Talheim);
Schloss Ehrenberg (Altemburgo);
Schloss Ehrenberg (Waldheim).